Real Racing Club de Santander, club de futbol de Santander, a Cantàbria
 Royal Racing Club Tournaisien, club de futbol de Tournai, a Bèlgica
 RRC Nice (de l'acrònim en anglès Rugby Racing Club), club de rugbi a 15 de Niça, a França
 RRC Tirlemont (de l'acrònim en anglès Royal Racing Club), club de futbol de Tienen, a Bèlgica
 Regional Rugby Championship, competició de rugbi a 15 dels països balcànics
 RRC Walker Racing Team (de l'acrònim del prenom del fundador Robert Ramsay Campbell), equip privat històric de Fórmula 1
 Col·legi Rabínic Reconstruccionista (del seu nom en anglès Reconstructionist Rabbinical College), seminari del judaisme reconstruccionista als Estats Units
 Comissió de Ferrocarrils de Texas (del seu nom en anglès RailRoad Commission), agència estatal que regula la indústria del petroli i la mineria a Texas
 Range Resources (del seu nom complet en anglès Range Resources Corporation), empresa productora de petroli i gas natural dels Estats Units
 Regis Records (de l'acrònim en anglès Regis Records Catalogue), companyia discogràfica del Regne Unit
 Ford Fiesta RRC (de l'acrònim en anglès Regional Rally Car), versió del model d'automòbil Ford Fiesta per a competició
 Roman Republican Coinage, obra de referència sobre numismàtica de l'antiga Roma
 Creu Roja Reial (del seu nom en anglès Royal Red Cross), condecoració del Regne Unit concedida per mèrits en infermeria
 Conferència Regional sobre Radiocomunicacions (del seu nom en anglès Regional Radiocommunication Conference), acord entre membres d'una regió de la Unió Internacional de Telecomunicacions
 Recycling Endosome (de l'acrònim en anglès Receptor-Recycling Compartment), endosoma encarregat del reciclatge de les proteïnes de membrana
 Romanització revisada del coreà, sistema oficial de romanització a Corea del Sud
 RRC també és el codi de la UCI del Rock Racing, equip ciclista històric dels Estats Units